Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Babergh
 Mill Green (Buxhall) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Buxhall
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Mill Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Mill Green (Stonham Aspal) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Stonham Aspal